Margaret Court ha battuto in finale Evonne Goolagong 7–6, 5–7, 6–2.

Teste di serie

 Billie Jean King (terzo turno)
 Margaret Court (campionessa)
 Chris Evert (semifinali)
 Evonne Goolagong (finalista)
n/a
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1973